Frigate Bay (dt.: Fregattenbucht) ist der Name der geographischen Objekte:

 Frigate Bay (St. Kitts) (Frigate Bay North, Atlantik; und Frigate Bay South, Karibisches Meer), zwei Buchten im Inselstaat St. Kitts und Nevis
 Frigate Bay (Kanada), Bucht in British Columbia